Milton Keynes Dons FC (MK Dons) is een Engelse voetbalclub. De club kreeg op 21 juni 2004 deze naam in plaats van Wimbledon FC, dat negen maanden eerder van Londen naar Milton Keynes was verhuisd. Teleurgestelde fans van Wimbledon FC hadden eerder, in 2002, een nieuwe club (AFC Wimbledon) opgericht die zij als opvolger van Wimbledon FC beschouwen. Alle oude prijzen behaald door Wimbledon FC zijn – na langdurig overleg – door MK Dons teruggegeven aan de London Borough of Merton, de thuisbasis van het oorspronkelijke Wimbledon FC. Hieronder ook de FA cup van 1988.

Pete Winkelman wilde eind jaren negentig een professionele voetbalclub in Milton Keynes hebben. De stad had vijf niet-ligateams, waarvan Milton Keynes FC de meest succesvolle was. Hij probeerde een club met een proflicentie uit een andere stad over te halen in Milton Keynes te komen spelen. Sinds 1998 benaderde Winkelman clubs in financiële moeilijkheden, zoals Barnet FC, Luton Town en Queens Park Rangers, maar zonder succes.

Wimbledon FC speelde al sinds 1991 in Selhurst Park, het stadion van Crystal Palace, en Winkelman overtuigde het management van de club dat een verhuizing naar Milton Keynes de club een nieuwe impuls kon geven.

Deze start was niet erg succesvol. Wimbledon FC eindigde het eerste seizoen in Milton Keynes (2003/2004) als laatste in de First Division, met 33 nederlagen – slechts één club deed het ooit slechter in de Engelse geschiedenis met 34 nederlagen. Onder de nieuwe naam 'Milton Keynes Dons FC', een nieuw logo en andere clubkleuren, hoopte de clubleiding op betere prestaties en meer publiek. In 2007 verhuisde MK Dons – zoals de club in de volksmond heet – naar een nieuw stadion, Stadium:mk. Tot die tijd speelde de club haar thuiswedstrijden in het National Hockey Stadium in Milton Keynes.

Na het seizoen 2005/2006 degradeerde het team uit de League One naar de League Two. In 2007/2008 werden de MK Dons kampioen van deze competitie en volgde promotie naar League One. In 2008/2009 was de club lang onderweg naar rechtstreekse promotie, maar in de slotfase werd dit alsnog verspeeld. In de play-offs werd er na strafschoppen verloren van Scunthorpe United. In het seizoen 2014/15 eindigde Milton Keynes Dons als tweede in de Football League One, op negen punten achterstand van Bristol City. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de Championship. Het avontuur op het op een na hoogste niveau duurde echter maar één seizoen. MK Dons eindigde op de 23ste en voorlaatste plaats in het seizoen 2015/16, waardoor degradatie naar de Football League One een feit was.

Erelijst 
Football League Two
 2008Football League Trophy
 2008

Eindklasseringen vanaf 2004/05

Bekende (oud-)spelers 

  Dele Alli
  Mirano Carrilho
  Kelvin Davis
  Tore André Flo
  John Hartson
  Mark Randall
  Alan Smith

Externe link 
 Officiële website

Engelse voetbalclub
Sport in South East England
Milton Keynes